Ришат Диасович Багаутдинов (род. 19 января 1966 года, Уфа) — председатель Совета директоров ОАО СК «Волжское пароходство», ООО «В. Ф. Танкер», ООО «ВодоходЪ» и ОАО «Окская судоверфь».
Один из основателей Volgo-Balt Transport Holding (VBTH), объединивший ключевые для европейской части России пароходства — Волжское, Северо-Западное и «В. Ф. Танкер», а также Окскую судоверфь, Невский судостроительно-судоремонтный завод, ряд других судоходных и судоремонтных активов. Сегодня в холдинге работает более 14 тысяч человек, количество флота составляет 450 единиц.

После вхождения VBTH в состав международной транспортной группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding), возглавил судоходную и судостроительную деятельность в управляющей компании T.A. Management. Начал масштабную программу реновации флота холдинга, предусматривающую до 2015 года строительство 60 судов по пяти различным проектам. Принимал участие в создании проекта современного танкера RST27, самого большого российского нефтеналивного судна речного плавания, и сухогруза нового поколения RSD44, габаритная высота которого позволяет проходить под мостами Санкт-Петербурга и Ростова без их разводки.

Заместитель председателя совета Российской палаты судоходства. В настоящий момент в состав Палаты входят 83 организации морского и речного транспорта, из них 55 судоходных компании, совокупный дедвейт оперируемого ими флота превышает 20 млн тонн.

Основными целями Российской палаты судоходства являются защита и продвижение интересов организаций-членов как на национальном, так и на международном уровне, а также улучшение имиджа российского судоходства в целом, содействие развитию и обновлению морского и речного флота. Важнейшее направление работы — создание в России благоприятных условий для судоходного бизнеса при неукоснительном соблюдении требований безопасности мореплавания и судоходства.

Биография 
Родился 19 января 1966 года в городе Уфа Башкирской АССР.

В 1988 году окончил Уфимский авиационный институт по специальности «измерительная техника».

В 1991 году начал трудовую деятельность на Ново-Уфимском нефтеперерабатывающем заводе начальником отдела по внешнеэкономическим связям.

В 2001 году вошёл в состав Совета директоров ОАО «Судоходная компания „Волжское пароходство“».

С 2003 по 2006 год — генеральный директор ОАО «Волго-Балтийская компания».

С 2007 года — генеральный директор ЗАО «Инфотек — Балтика М».

С 2006 по 2009 год — советник генерального директора ОАО «Волго-Балтийская компания».

С 2009 года — директор по судостроительной и судоходной деятельности ООО «Управление транспортными активами».

Награды 
 Медаль «За отличие в морской деятельности» Морской коллегии РФ, вручена 12 января 2016 года.
 Медаль «За укрепление боевого содружества» Министерства обороны РФ, вручена 14 июня 2012 года.
 Нагрудный знак «Почётный работник транспорта России» Министерства транспорта РФ, вручён 27 января 2016 года.
 Нагрудный знак «Почётный работник морского флота» Министерства транспорта РФ, вручён 2 июля 2014 года.
 Юбилейный нагрудный знак «В память 200-летия управления водяными и сухопутными сообщениями» Министерства транспорта РФ, вручён 7 сентября 2009 года.

Ссылки 
 На вопросы информационного агентства «Интерфакс-Поволжье» отвечает директор по судостроению и судоходству ООО «Управление транспортными активами».
 Справочник «Деловой квартал». Багаутдинов Ришат Диасович.
 Ришат Багаутдинов: «Сообща нам по силам многое».

Выпускники Уфимского государственного авиационного технического университета